Shafer ist der Familienname folgender Personen:

 Alyssa Shafer (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Dirk Shafer (1962–2015), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Model
 George F. Shafer (1888–1948), US-amerikanischer Politiker
 Glenn Shafer (* 1946), US-amerikanischer Statistiker und Universitäts-Professor
 Helen Almira Shafer (1839–1894), US-amerikanische Pädagogin
 Jacob K. Shafer (1823–1876), US-amerikanischer Politiker
 John Adolph Shafer (1863–1918), US-amerikanischer Botaniker
 Matthew Shafer (* 1974), US-amerikanischer Rocksänger, bekannt als Uncle Kracker
 Paul W. Shafer (1893–1954), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Philip Shafer (1917–2006), US-amerikanischer Politiker
 Robert L. Shafer (* 1932), Botschafter des Malteserordens
 Robert R. Shafer (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Whitey Shafer (1934–2019), US-amerikanischer Songwriter und Country-Sänger

Sonstiges:
 Shafer Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Shaffer, Schäfer (Familienname), Schaefer, Schafer

en:Schaefer#Shafer